Крив Коур има више значења:
 Крив Коур (Илиноис)
 Крив Коур (Мисури)